Miguel de Todos los Santos Urdangarín y de Borbón (30. dubna 2002, Barcelona) je španělský aristokrat a syn infantky Cristiny de Borbón a Iñakiho Urdangarína, bývalých vévodů z Palmy de Mallorcy. Je devátý v linii nástupnictví na španělský trůn, po kněžně z Asturie, Leonor de Borbón, infantce Sofíi de Borbón, infantce Eleně de Borbón, Felipovi Juanovi Froilánovi de Marichalar, Victorii Federice de Marichalar, své matce, infantce Cristině de Borbón a svých dvou starších bratrech, Juanovi Valentínovi Urdangarínovi a Pablu Nicolásovi Sebastiánovi Urdangarínovi.

Tituly 
 30. dubna 2002 - současnost: Jeho Excelence Miguel de Todos los Santos Urdangarín y de Borbón, grand ze Španělska.

Předkové

Odkazy

Reference

Související články 
 Linie následnictví španělského trůnu

Miguel Urdangarín y de Borbón
Španělští šlechtici
Narození v roce 2002
Narození 30. dubna
Narození v Barceloně
Žijící lidé
Muži